La tour du Prévôt (ou la porte au Prévôt) est un édifice fortifié situé à Thouars dans le département des Deux-Sèvres, en France.

Histoire 
Édifice classé au titre des monuments historiques depuis 1889, sa construction remonte au . 

Avec la porte du Prince de Galles, la porte au Prévôt était l'une des deux tours-portes principales pour accéder à Thouars et plus précisément à l'entrée principale située au nord de la ville.
C’est d’ailleurs par cette porte que Bertrand du Guesclin et son armée pénétrèrent dans la cité le  pour la libérer de la domination anglaise.

Description 
Cet édifice médiéval est décrit comme une tour carrée, accompagnée de deux autres, et ressemblant à un donjon. 

Le bâtiment servit de prison.

Localisation 
La tour du Prévôt est située rue du Guesclin à Thouars.

Galerie

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des monuments historiques des Deux-Sèvres

Lien externe

Notes et références 

Édifice vertical
Prévôt
Architecture militaire du Moyen Âge
Monument historique classé en 1889
Monument historique dans les Deux-Sèvres
Prévôt
Porte monument historique en France
Thouars